Зервос — греческая фамилия.
 Зервос, Иоаннис (1875—1943) — новогреческий поэт, прозаик, драматург, переводчик, а также философ-ницшеанец.
 Зервос, Цамбикос (в монашестве Геннадий; 1937—2020) — епископ Константинопольской православной церкви, управляющий Италийской митрополией.
 Зервос, Панайотис (1878—1952) — один из самых видных греческих математиков конца XIX и первой половины XX веков, философ и издатель, переводчик.
 Зервос, Кристиан (1889—1970) — греко-французский историк искусств и издатель. Автор каталога работ П.Пикассо получившего его имя.